Наумбург

Фамилия. Известные носители:
 Наумбург, Элькан
 Наумбург, Вальтер
 Фольквин фон Наумбург

Города в Германии:
 Наумбург (Заале)
 Наумбург (Гессен)

Города в Польше:
 Прежнее название города Новогродзец